Земляные голуби (Chalcophaps) — род птиц семейства голубиных
 Земляные голуби (Geotrygon) — род птиц семейства голубиных